Ban Na (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Nayok, Thailanda, cu o populație de 67.268 de locuitori și o suprafață de 388,4 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 10 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 117 de sate (muban).

Amphoe în provincia Nakhon Nayok